Presto kan avse:
Presto – en tempobeteckning inom musiken, se tempobeteckningar
Presto (album) – ett musikalbum, av den kanadensiska rockgruppen Rush